Killer — четвёртый студийный альбом Элиса Купера и его группы, записанный ими и продюсером Бобом Эзрином летом-осенью 1971 года и выпущенный 27 ноября 1971 года компанией Warner Bros.

Об альбоме 
Диск достиг 21-го места в США и 27-го в Великобритании (став позже платиновым). Синглами из него (в начале 1972 года) вышли «Under My Wheels» (США № 59, Великобритания № 66) и «Be My Lover» (США № 49). Трек «Halo of Flies» стал хитом в Нидерландах (№ 5).

При том, что альбом в своё время не стал мегахитом, позже он получил признание как один из важнейших релизов 1970-х годов. Джонни Роттен называл его величайшим альбомом всех времён. В книге «Stairway to Hell» («500 лучших хеви-метал альбомов всех времён») Чак Эдди назвал «Killer» «музыкальным лицом Детройта».

Оформление обложки 
 Змея, изображённая на обложке — удав Качина, принадлежавший .
  говорил (в интервью Джорджу Э. Орлею в декабре 1998 года), что надпись на обложке была выполнена им левой рукой (он правша), чтобы придать ей «более жуткий характер».
 В Мексике альбом вышел с изображением висящего в петле Элиса на обложке, которое в изданиях в других странах использовалось на развороте конверта пластинки. Судя по всему, изображение змеи было запрещено по каким-то национальным табу.

Комментарии к песням 
 Рабочим заголовком «Desperado» был «Desert Nights»; текст песни написал Деннис.
 «Yeah, Yeah, Yeah». Призыв: «suffer» — из мюзикла «Bye, Bye Birdie», где Конрад Бёрди призывает всех девушек «страдать» (по нему). Ещё в школе участники группы участвовали в постановке этого мюзикла где (коллективно) играли роль Бёрди. Любопытно, что когда школьные власти начали притеснять Винсента за длинные волосы, его мама явилась к директору и заявила, что её сын — «профессиональный актёр», и такая причёска требуется ему для сценического представления (Ренфилд, июль 1995).
 Щелчок в конце «Be My Lover» — это звук упавших палочек: их случайно уронил Нил Смит. Майкл Брюс говорил, что встречал нескольких музыкантов, которые, делая кавер на эту песню, безуспешно пытались воспроизвести финальный звук, не зная историю его возникновения.
 — Нил Смит (1989)
 Майк Брюс говорил, что «Halo of Flies» — это три совершенно разные песни, над которыми работала группа, которые Элис вдруг решил соединить, использовав «шпионскую» тему в качестве центральной.
 Название «Halo of Flies» предложила Синди Лэйнг.

Список композиций

Участники записи 
Список составлен по сведениям базы данных Discogs.

Alice Cooper band:
 Элис Купер — вокал
 Глен Бакстон — гитара
  — ритм-гитара, клавишные
  — бас-гитара
  — ударные

Приглашённые музыканты:
 Боб Эзрин — клавишные, клавишные, мини-муг, аранжировки струнных и духовых
 Рик Дерринджер — гитара («Under My Wheels», «Yeah Yeah Yeah»)

Приглашённые музыканты:
 Реджи Винсент — бэк-вокал
Технический персонал:
 Боб Эзрин — музыкальный продюсер
  — исполнительный продюсер
 Брайан Кристиан — звукоинженер
 Джо Лопес — техник
 Рэнди Кринг — 
  — фотограф
 Качина — удав на обложке

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты:

Сертификации

Примечания

Литература 
Профильная:
 
 
 

Общая:

Ссылки 
 

Альбомы Элиса Купера
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Бобом Эзрином